Femeia nisipurilor se poate referi la:
 Femeia nisipurilor, roman scris de Kōbō Abe și publicat în 1962;
 Femeia nisipurilor, film japonez din 1964, regizat de Hiroshi Teshigahara, adaptare a romanului lui Kōbō Abe.